Săcele, Négyfalu román neve, Brassó megye
 Săcele község Romániában, Constanța megyében
 Săcele község Romániában, Călărași megyében